Makedonska vojna je naziv za več vojn:
 prva makedonska vojna (215-205 pr. n. št.)
 druga makedonska vojna (200-197 pr. n. št.
 tretja makedonska vojna  (171-168 pr. n. št.)

Vojne Makedonije
Vojne Grčije
Vojne 3. stoletja pr. n. št.
Vojne 2. stoletja pr. n. št.